Бобтейл — порода собак.
 Бобтейлы — полудлинношерстные кошки, в том числе:
 Американский бобтейл
 Курильский бобтейл
 Меконгский бобтейл
 Карельский бобтейл
 Японский бобтейл